Цей список є списком видів бджіл, спостережених на території Швеції. Загалом у Швеції зафіксовано 250 видів бджіл з 6 родин.

Родина Коллетіди (Colletidae)

Родина Галиктіди ([Halictidae)

Родина Андреніди (Andrenidae)

Родина Мелиттіди (Melittidae)

Родина Мегахілиди (Megachilidae)

Родина Бджолині (Apidae)

Зовнішні ресурси 
 Atlas Hymenoptera 
 Kuhlmann, M. et al., Checklist of the Western Palaearctic Bees 
 Discover Life 
 Müller, A., Palaearctic Osmiine Bees, ETH Zürich 

Бджоли
бджоли
Бджоли
Фауна Швеції